Дора може да се односи на:

 Дора (име), женско име
 Дора (немачки железнички топ), најтеже познато артиљеријско оруђе коришћено током Другог светског рата
 Дора (Хрватска песма за песму Европе), хрватско национално такмичење за избор представника за Песму Евровизије
 Дора (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Дора (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Дора (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама.